Boulay (deutsch Bolchen) steht für:

 Arrondissement Boulay-Moselle, Arrondissement im Département Moselle
 Kanton Boulay-Moselle, Kanton im Arrondissement Boulay-Moselle
 Boulay-Moselle, Gemeinde im Kanton Boulay-Moselle

Gemeinden in Frankreich:
 Le Boulay im Département Indre-et-Loire
 Boulay-les-Barres im Département Loiret
 Boulay-les-Ifs im Département Mayenne
 Le Boulay-Morin im Département Eure
 La Boulaye im Département Saône-et-Loire

Boulay ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Jacques Claude Joseph Boulay de la Meurthe (1761–1840), französischer Staatsmann
 Évariste Boulay-Paty (1804–1864), französischer romantischer Dichter
 Francine Boulay-Parizeau (* 1953), kanadische Handballspielerin
 Henri Georges Boulay de la Meurthe (1797–1858), französischer Staatsmann
 Isabelle Boulay (* 1972), frankokanadische Sängerin
 Jean-Nicolas Boulay (1837–1905), französischer Geistlicher und Botaniker
 Joséphine Boulay (1869–1925), französische Organistin, Komponistin und Musikpädagogin
 Sylvain Boulay (* 1955), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Agathe de la Boulaye (* 1972), französische Schauspielerin
 Bliesmengen-Bolchen, Ort im Saarland 
 Boullay
 Bouley